Саннефьорд:

 Саннефьорд — коммуна в губернии Вестфолл в Норвегии.
 Саннефьорд — норвежский футбольный клуб.